Мазуленко Микола Панасович — 2-й секретар Сумського обкому КПУ, депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Мазуленко Федір Михайлович — український архітектор.